Aleksandra Giennadijewna Kustowa (ros. Александра Геннадьевна Кустова; ur. 26 sierpnia 1998 w Magadanie) – rosyjska skoczkini narciarska z Magadanu.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 7 grudnia 2011 w Rovaniemi podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 70 m na skoczni normalnej.

Pięciokrotnie wystartowała w konkursach o mistrzostwo świata juniorek. W 2011 w Otepää zajęła najwyższe w historii swoich indywidualnych startów – 11. miejsce. W 2012 wystartowała zarówno w konkursie indywidualnym, jak i drużynowym. W rywalizacji indywidualnej zajęła 44. miejsce, natomiast w drużynie, wraz z Adelą Raszytową, Anastasiją Wieszczikową i Sofją Tichonową, była 9. 24 stycznia 2013 w Libercu wystartowała w ósmej rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorów. Indywidualnie była 21., natomiast wraz ze Stiefaniją Nadymową, Darją Gruszyną i Sofją Tichonową zajęła 6. miejsce w konkursie drużynowym.

W sezonie 2012/2013 uplasowała się na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet. W pierwszym konkursie, w Oberwiesenthal, zajęła 10. miejsce, a w kolejnych trzech – w Örnsköldsvik zajmowała odpowiednio – 8., 6. i 6. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 1 grudnia 2013 w Lillehammer, jednak swój udział zakończyła na kwalifikacjach. Pierwszy występ w konkursie głównym zaliczyła 3 stycznia 2014 w Czajkowskim, zajmując 44. miejsce. Piętnaście dni później zdobyła pierwsze punkty PŚ, plasując się na 24. pozycji w Zaō.

W czerwcu 2020 została ukarana 18-miesięczną dyskwalifikacją za naruszenie przepisów antydopingowych, liczoną od 27 listopada 2019. Zawieszenie było efektem niepoinformowania przez Kustową odpowiednich agencji o jej miejscu pobytu, w wyniku czego trzykrotnie w ciągu roku nie wykonano jej zaplanowanego testu.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Skoczkowie narciarscy ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Magadanie
Urodzeni w 1998